Dorotheenhof ist ein deutscher Ortsname und bezeichnet Orte in Deutschland sowie Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Dorotheenhof, Wohnplatz in der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Dorotheenhof, Ortschaft in der Gemeinde Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Dorotheenhof (Bensdorf), Wohnplatz in der Gemeinde Bensdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Dorotheenhof, Ortsteil der Gemeinde Utzedel, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Dorotheenhof, Kreis Naugard, Pommern: Anielino, Dorf im Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Dorotheenhof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Pestschanoje (Kaliningrad), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad, Russland
 Dorotheenhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland